200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 16 sierpnia, a finał 17 sierpnia. 

Mistrzynią olimpijską została Rumunka Camelia Potec, która uzyskała czas 1:58,03 i o 0,19 s wyprzedziła 15-letnią reprezentantkę Włoch Federicę Pellegrini. Brązowy medal z czasem 1:58,45 zdobyła Solenne Figuès z Francji. Czwarte miejsce, ze stratą 0,17 s do Francuzki, zajęła Polka Paulina Barzycka, przepływając dystans 200 m kraulem w 1:58,62. Franziska van Almsick, rekordzistka świata w tej konkurencji, uplasowała się na piątym miejscu (1:58,88).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem dowolnym kobiet